Saint Nil peut désigner plusieurs saints chrétiens :

 Nil du Sinaï  (), ou Nil d'Ancyre ou Nil l'Ancien ou Nil l'Ascète ; fêté le 12 novembre.
 Nil de Damas († 779), martyr ; fêté le 
 Nil de Rossano (), ou Nil de Calabre, ou Nil le Jeune ; fêté le 26 septembre.  
 Nil d'Erikoussa († 1320), neveu de l'empereur Théodore  Lascaris, moine du monastère des Acémètes, confesseur de la foi orthodoxe face à l'empereur unioniste Michel VIII Paléologue, rénovateur du monastère de Hiéromérion en Épire ; fêté le 16 août.
 Nil de la Sora († 1508), ou Nil Sorski, propagea en Russie la grande tradition de l'hésychasme ; fêté le 7 mai. 
 Nil de Stolbensk († 1554), disciple de saint Sabas de Pskov en Russie, ermite dans les forêts de la région de Tver ; fêté le 7 décembre.
 Nil le Myroblyte († 1651).

Références